Il existe plusieurs lycées Victor-Hugo, nommés en l’honneur de l’écrivain français Victor Hugo, 1802-1885. Parmi eux, on trouve :

En France 
 Lycée Victor-Hugo, situé à Besançon (Doubs) ; il a reçu son nom en 1885, l'année de la mort de l’écrivain ;
 Lycée Victor-Hugo, situé à Caen (Calvados) ;
 Lycée Victor-Hugo, situé à Carpentras (Vaucluse) ;
 Lycée Victor-Hugo, situé à Château-Gontier (Mayenne), classé aux monuments historiques (a reçu son nom en 1985, pour le centenaire de la mort de l’écrivain) ;
 Lycée Victor-Hugo, situé à Colomiers (Haute-Garonne) ;
 Lycée Victor-Hugo, situé à Lunel (Hérault) ;
 Lycée Victor-Hugo, situé dans le  de Paris ;
 Lycée Victor-Hugo, situé à Poitiers (Vienne).

Établissements français en dehors de France 
 Lycée Victor-Hugo situé à Constantine (Algérie), de 1965 à 1993 ;
 Lycée français Victor-Hugo, situé à Francfort-sur-le-Main (Hesse, Allemagne).
 , situé à Sofia (Bulgarie).
 , situé à Port-Gentil (Gabon).
 Lycée Victor-Hugo, situé à Florence (Italie).
 Lycée Victor-Hugo, situé à Marrakech (Maroc).
  (en espagnol : Liceo Franco-Nicaragüense Víctor Hugo), situé à Managua (Nicaragua).

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lycée en France
 Établissement scolaire français à l'étranger
 Université Victor-Hugo de Conakry (Guinée)